pünkösdirózsa (Paeonia officinalis) növényfaj; piros bazsarózsa, kerti bazsarózsa 
 pünkösdirózsa (Paeonia) növénynemzetség; bazsarózsa
 pünkösdirózsa (Paeonia officinalis subsp. officinalis cv. Rubra plena, syn. Paeonia × festiva cv. Rubra plena), teltvirágú bazsarózsa; a kerti bazsarózsa nevű növényfaj egyik gyakran termesztett fajtája